L'Union sportive Béchar Djedid (en ), plus couramment abrégé en US Béchar Djedid ou USBD, est un club algérien de football fondé en 1946 et basé dans la ville de Béchar.

Historique 

L'USBD a réussi à se hisser en championnat nationale de  division, bien avant la création de la JS Saoura (première équipe du sud à avoir atteint la D1 algérienne).

Parcours

Classement en championnat par année 

 1962-63 : D?, 
 1963-64 : D?, 
 1964-65 : D?, 
 1965-66 : D?, 
 1966-67 : D?, 
 1967-68 : D?, 
 1968-69 : D?, 
 1969-70 : D?, 
 1970-71 : D?,    
 1971-72 : D?, 
 1972-73 : D?, 
 1973-74 : D?,  
 1974-75 : D?,  
 1975-76 : D?, 
 1976-77 : D?,   
 1977-78 : D?, 
 1978-79 : D?, 
 1979-80 : D?, 
 1980-81 : D?, 
 1981-82 : D?, 
 1982-83 : D?, 
 1983-84 : D?, 
 1984-85 : D?, 
 1985-86 : D?,  
 1986-87 : D?, 
 1987-88 : D?,  
 1988-89 : D3, Régional Bécher, 
 1989-90 : D3, Régional Bécher, 
 1990-91 : D3, Régional Bécher,  
 1991-92 : D2, National 2 Ouest,  
 1992-93 : D3, Régional Bécher, 
 1993-94 : D3, Régional Bécher, 
 1994-95 : D3, Régional Bécher,  
 1995-96 : D2, National 2 Ouest,  
 1996-97 : D3, Régional Bécher, 
 1997-98 : D3, Régional Bécher, 
 1998-99 : D3, Régional Bécher Gr.B,  
 1999-00 : D4, Régional Bécher,  
 2000-01 : D3, D3, Régional Bécher, 
 2001-02 : D3, D3, Régional Bécher,  
 2002-03 : D2, Division 2 Centre-Ouest,  
 2003-04 : D2, Division 2 Ouest,  
 2004-05 : D?, 
 2005-06 : D?, 
 2006-07 : D?, 
 2007-08 : D?, 
 2008-09 : D?, 
 2009-10 : D?, 
 2010-11 : D?,  
 2011-12 : D?, 
 2012-13 : D?, 
 2013-14 : D?, 
 2014-15 : D?, 
 2015-16 : D?, 
 2016-17 : D?, 
 2017-18 : D?, 
 2018-19 : D5, R1 Sud-Ouest,
 2019-20 : D4, Inter-Régions Sud-Ouest, 
 2020-21 : D3, Inter-Régions Sud-Ouest groupe F2, 
 2021-22 : D3, Inter-Régions Sud-Ouest,  
 2022-23 : D4, R1 Sud-Ouest,

Parcours de l'USBD en coupe d'Algérie

Notes et références

Liens externes 
Fiche du club - goalzz.com

Club de football en Algérie
Club sportif fondé en 1946
Béchar